Лондон 1851 — 1-й международный турнир в истории современных шахмат; проводился в связи с международной выставкой в Лондоне с 26 мая по 15 июля. Организован Сент-Джорджским шахматным клубом по инициативе Говарда Стаунтона. Были разосланы приглашения всем известным европейским шахматистам: 
 представителям Франции: Пьеру де Сент-Аману и Лионелю Кизерицкому.
 Австро-Венгрии: Иоганну Лёвенталю и Йожефу Сену
 России: Александру Петрову, Карлу Янишу и Илье Шумову.
 Германии: Тассило фон Хайдебранд унд дер Лаза, Бернхарду Горвицу и Карлу Майету.

Организаторы, решив проводить турнир по кубковой системе, рассчитывали на участие 32 шахматистов. Но участвовали только 16, причём 10 из них представляли Великобританию. Никак невозможен был приезд занятого государственной деятельностью прусского дипломата высокого ранга Тассило фон Хайдебранд унд дер Лаза (заменивший его Адольф Андерсен в своё время сыграл с ним семь партий, выиграл только одну, а остальные проиграл). Отказался от приглашения француз Пьер де Сент-Аман, который, с разгромным счётом (+6−11=4) проиграв в 1843-м матч Стаунтону, редко публично садился за доску; не смог приехать служивший в императорском управлении сильнейший русский шахматист  Александр Петров. Другой русский шахматист Илья Шумов согласился, но так и не приехал; опоздал к началу турнира ещё один представитель России — Карл Яниш. Обоих заменили англичане Броуди и Э. Кеннеди; поскольку по правилам кубкового турнира нужен был ещё один участник, им стал шотландец Маклоу.

Турнир проходил в здании Сент-Джорджского шахматного клуба на Кавендиш-сквер, дом 6. Каждый из участников сам оплачивал свои расходы. Общий призовой фонд составлял 355 фунтов стерлингов. Зрители должны были заплатить за вход 5 фунтов.

Играли 16 участников из 4 стран (первоначально планировался турнир при 32 участниках). Турнир делился на четыре круга. Согласно условиям соревнования время на обдумывание ходов не ограничивалось, ничьи не засчитывались.

1-й круг 
8 пар участников играли между собой матчи на большинство побед из 3 партий, проигравший выбывал. Жеребьёвка прошла без какого-либо разделения по уровню, и в первом круге сразу встретились двое из трёх случайно, по причине организационных проблем попавших слабых участников — Маклоу и Э. Кеннеди. Маклоу выиграл, а в следующих двух матчах, включая «утешительный» матч побеждённых, проиграл все восемь партий.

Кизерицкий, проиграв Андерсену и потеряв возможность получить даже последний, восьмой приз, не уехал, а стал проводить с участниками турнира и другими шахматистами «лёгкие» (товарищеские) партии. В том числе он выиграл девять партий у Андерсена при пяти поражениях и двух ничьих, но одну из своих побед Андерсен одержал, пожертвовав слона, двух ладей и ферзя. Эта партия получила известность как «бессмертная».

2-й круг 
 4 пары победителей 
 Играли матчи до 4 побед (на большинство побед из 7 партий).

3-й круг 
 Победители 2-го круга играли между собой, побеждённые — между собой (до 4 побед).

Матчи за 1-й приз

Матчи за 5-й приз

4-й круг 
3 матча до 4 побед каждый.

Матч за 1-й приз 
 В матче за 1-й и 2-й призы участвовали шахматисты, не проигравшие до этого ни одного матча.

Матч за 3-й приз 
 3-й и 4-й призы разыграли шахматисты, впервые проигравшие свои матчи в 3-м круге.

Матч за 5-й приз 
 В матче за 5-й и 6-й призы играли шахматисты, проигравшие во 2-м круге, но выигравшие в 3-м.

Финальный результат 
 1. А. Андерсен 
 2. М. Уайвилл
 3. Э. Уильямс
 4. Г. Стаунтон
 5. Й. Сен
 6. X. А. Кеннеди 
 7. Б. Горвиц
 8. Дж. Маклоу

Примечания

Литература 
 Staunton H. The chess tournament. London, 1852. (на сайте Google books)
 Греков Н. И. История шахматных состязаний. 2-е изд. М.: Физкультура и туризм, 1937. С. 16—18.

Ссылки 
 Партии турнира на сайте PgnMentor.com

Лондон (шахматный турнир)
Май 1851 года
Июнь 1851 года
Июль 1851 года
1851 год в шахматах
1850-е годы в Лондоне